Il doppio del torneo di tennis Jakarta Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Diego Nargiso e Guillaume Raoux che hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Paul Haarhuis 7-6, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)
 Francisco Montana /  Greg Van Emburgh (primo turno)

 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (primo turno)
 Brad Pearce /  Byron Talbot (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Jakarta Open 1993
ATP Tour 1993